Colors (clubkleuren), de kleuren van een motorclub
 Colors (film), een Amerikaanse misdaadfilm uit 1988
 Colors!, beeldbewerkingssoftware voor o.a. iOS en Nintendo 3DS
 Colors (Halsey), een nummer van de Amerikaanse zangeres Halsey
 Colors (Black Pumas), een nummer van de Black Pumas